Влади́мир Григо́рьевич Луко́нин (21 января 1932 года, Ленинград — 10 сентября 1984 года, там же) — советский -востоковед, иранист. Доктор исторических наук.

Биография 
В 1955 году В. Г. Луконин окончил отделение иранской филологии Восточного факультета Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова.

С 1957 года являлся сотрудником Государственного Эрмитажа, с 1964 года — заведующим отделом Востока. В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Иран в III—IV вв. (Сложение Сасанидского государства и формирование официального стиля в искусстве)». В 1972 году В. Г. Луконин защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Раннесредневековый Иран. Некоторые проблемы истории и культуры». 

В. Г. Лукониным опубликовано свыше 70 работ, среди них более 10 книг, имевших большое значение для отечественной и мировой иранистики: «Иран в эпоху первых Сасанидов», «Культура сасанидского Ирана», «Искусство Древнего Ирана», «Иран в III веке», «Древний и раннесредневековый Иран», опубликованная на многих языках «Персия» и др. В. Г. Луконин является автором ряда глав в авторитетной «The Cambridge History of Iran».

В. Г. Луконин был известен и за рубежом, он являлся член-корреспондентом Немецкого Археологического института, участником ряда международных конгрессов, соавтором фундаментальных коллективных работ по истории и искусству Древнего Востока; он не только пересмотрел некоторые, казалось бы, устоявшиеся воззрения, но и воссоздал многие страницы истории и культуры Ирана.

Скоропостижно скончался 10 сентября 1984 года, на 53-м году жизни. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

Труды В. Г. Луконина в сети 
 Культура сасанидского Ирана
 Луконин В.Г. Золотой сосуд с «историей козы» из Марлика. // Центральная Азия. Новые памятники письменности и искусства. М.: 1987. С. 223-232. (с фотопортретом автора).
 упавшие ссылки
 Хосров II и Анахита. Христианство и маздеизм в раннесредневековой Персии
 Древний и раннесредневековый Иран

Примечания

Ссылки 
 Краткие биографические сведения о В. Г. Луконине
 Биография и библиография В. Г. Луконина на сайте «Страницы истории Афганистана»
 Статья, посвящённая В. Г. Луконину на сайте «Encyclopaedia Iranica»

Иранисты СССР
Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Персоналии:Государственный Эрмитаж
Члены Германского археологического института
Похороненные на Богословском кладбище